His Father's House – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Nestor Film Company
His Father's House – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company